

Geografia 
Profit – nome di uno dei centri abitati delle Isole Vergini americane

Persone 
Joe Profit – giocatore di football americano statunitense (13 agosto 1949)
Laron Profit – allenatore ed ex giocatore di pallacanestro statunitense (5 agosto 1977)
Christophe Profit – alpinista e guida alpina francese (1961)
Richard Profit – ufficiale della British Army, esploratore e alpinista britannico (1974)

Altro 
Profit – serie televisiva del 1996
Profit – periodico canadese di genere economico-finanziario, fondato nel 1982 ed edito da Rogers Media